Dankbahr ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Dankbahr (1835–1917), preußischer Generalleutnant 
 Friedrich von Dankbahr (1797–1878), preußischer General der Infanterie